Kolster ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Heinrich Kolster (1804–1887), deutscher Pädagoge und Schulleiter in Meldorf
 Frederick A. Kolster (1883–1950), US-amerikanischer Radiopionier
 Michaela Kolster (* 1964), deutsche Journalistin und Programmgeschäftsführerin von Phoenix